This ole house (1954), een lied van Stuart Hamblen dat veel werd gecoverd, zoals door  Jimmy Dean, Shakin' Stevens en The Shadows
 This old house (Crosby, Stills, Nash & Young) (1988), een lied van Crosby, Stills, Nash & Young